Groplandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Groplandet, Raseborg, Nyland, 
 Groplandet, Ingå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar